Тъжник или спирея (Spiraea) е род растения от семейство розови. Това са листопадни храсти разпространени в умерено топлата зона на северното полукълбо.

Видове

Източници